prezenta (prawo kanoniczne) – zagadnienie z dziedziny prawa kanonicznego
 prezenta (archiwistyka) – rodzaj pieczęci